Kołacz ist der Name zweier polnischer Dörfer:

 in der Woiwodschaft Masowien, siehe Kołacz (Mrozy)
 in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Kołacz (Połczyn-Zdrój)

Daneben ist Kołacz der Name eines Gebäcks, siehe:

 Kołacz (Kuchen)

Siehe auch:
 Kollatz
 Collatz